Insegna giurisprudenza e relazioni internazionali alla Loyola Marymount University di Los Angeles.

Biografia 
Cesare Romano è il figlio di Tullio Romano, pop star italiana degli anni '60 e membro dei Los Marcellos Ferial. È cresciuto tra Milano, città dove ha studiato, e Vienna, dove vive la famiglia di sua madre.

Carriera 
Tra il 1988 e il 1992, ha studiato Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano, dove si è laureato, con il massimo dei voti, con una tesi in diritto internazionale pubblico per il controllo di conformità sotto il trattato di non-proliferazione delle armi nucleari. Il suo direttore della tesi era Giorgio Sacerdoti . Dopo aver conseguito la laurea, il Prof. Romano ha studiato per un anno presso l'Istituto di studi politici internazionali (ISPI), a Milano, preparandosi per il test di ammissione al Ministero degli Affari Esteri italiano.

Nel 1993, si trasferisce a Ginevra, per studiare presso l'Istituto di studi internazionali. Nel 1995 ha conseguito il Diplôme d'Études Supérieures (DES) specializzandosi in Diritto internazionale . Successivamente ha ricevuto una borsa di studio per continuare a studiare per un dottorato di ricerca che ha completato nel 1999, sulla soluzione pacifica delle controversie ambientali internazionali.

Nel 1996, si trasferisce a New York City, per studiare alla New York University School of Law . Si è laureato alla New York University con un LLM in studi legali internazionali. Durante i primi giorni della sua permanenza alla New York University gli fu offerto da Shepard Forman di unirsi al futuro Centro sulla cooperazione internazionale (CIC). Al CIC, Cesare Romano ha lanciato PICT - il progetto su tribunali e tribunali internazionali e la Fondazione per il diritto ambientale internazionale e lo sviluppo (FIELD).

PICT è stato un progetto pionieristico, che ha cambiato il campo della risoluzione internazionale delle controversie. "Il principale contributo di PICT in questo campo è stato quello di considerare specifici organi giudiziari internazionali come i pezzi di un tutto più ampio - un sistema giudiziario internazionale emergente, con molto in comune e molto da imparare gli uni dagli altri - piuttosto che come istituzioni separate, come era stato fatto finora. Il sito Web di PICT ha fornito il primo portale attraverso il quale i nuovi arrivati potevano conoscere ogni singolo organo giudiziario internazionale, fornendo dati agli studiosi per iniziare a fare confronti su tutta la linea ”.

Le attività di Romano al PICT sono state finanziate dalla William e Flora Hewlett Foundation, dalla John & Catherine MacArthur Foundation e dalla Ford Foundation.

Nel 2006, il Prof. Romano è entrato a far parte della Loyola Law School di Los Angeles, ricevendo il mandato nel 2009. Nel 2011 ha fondato presso la Loyola Law School di Los Angeles la Clinica internazionale per i diritti umani . Ha denunciato dozzine di casi dinanzi alla Commissione interamericana per i diritti umani e agli organi specializzati dei diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il Comitato per i diritti umani; il comitato della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne ed il comitato del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Onori 
2014: Premio Eroe nascosto   del Centro CSJ per la riconciliazione e la giustizia per il suo lavoro nel campo dei diritti umani.

1996-1997: borsa di studio Fulbright

1996/1997: Albert Gallatin Fellowship in International Affairs

1996   : Premio Palanti per la migliore tesi di laurea su questioni relative alla pace e alla sicurezza internazionali. Premiato dall'Università degli Studi di Milano

Pubblicazioni 
Prof. Il Dott. Romano ha scritto 8 libri, 21 articoli e 27 contributi a lavori collettivi. Molte delle opere di Romano sono state acclamate come innovative e innovative, suscitando dibattiti, a livello nazionale e internazionale.

Risoluzione pacifica delle controversie ambientali internazionali 
Ph.D. di Romano la tesi di laurea è stata pubblicata da Kluwer nel 2000 con il titolo "La soluzione pacifica delle controversie ambientali internazionali: un approccio pragmatico". Nel suo libro "autorevole e completo", Romano sostiene che l'arbitrato è un mezzo più efficace per risolvere le controversie ambientali internazionali che ricorrono a organi giudiziari, come la Corte internazionale di giustizia.

Il giudice internazionale 
Romano è stato coautore del libro con Daniel Terris, uno storico, e Leigh Swigart, un antropologo, direttori del Centro internazionale di etica, giustizia e vita pubblica dell'Università di Brandeis. Il libro è stato curato dalla giustiziera Sonya Sotomayor, della Corte suprema degli Stati Uniti . Nella sua prefazione, Sotomayor ha scritto "Una proposta di legge al Congresso per proibire la citazione del diritto straniero nelle decisioni giudiziarie federali ha portato negli ultimi anni a un dialogo intenso e ampio tra giudici, accademici e commentatori americani sul ruolo appropriato che leggi straniere ed internazionali dovrebbero giocare nel giudizio costituzionale americano. Ma la domanda su quanto dobbiamo imparare dal diritto straniero e dalla comunità internazionale nell'interpretazione della nostra Costituzione non è l'unica che vale la pena porre. Come chiarisce The International Judge, dovremmo anche chiederci quanto dobbiamo imparare dai tribunali internazionali e dai loro giudici uomini e donne sul giudizio e sui fattori al di fuori della legge che influenzano le nostre decisioni. Questo libro offre un contributo inestimabile agli sforzi per rispondere a questa domanda mettendo a nudo le preoccupazioni istituzionali, politiche, morali, etiche e legali che animano il lavoro dei tribunali internazionali e dei loro giudici ". Sotomayor scrisse questa prefazione quando era ancora giudice federale nella Corte d'appello nel 2 ° circuito. Durante le udienze di conferma per la sua nomina presso la Corte suprema degli Stati Uniti, la sua prefazione è stata usata dai conservatori per mettere in discussione la sua idoneità per la posizione.

Tribunali e corte internazionale statunitense 
The Sword and the Scales: The United States and International Courts and Tribunals, Cambridge University Press, 2009.

"The Sword and the Scales ... è uno dei primi trattamenti sistematici dell'impegno degli Stati Uniti per migliorare i tribunali nazionali ed internazionali. Con un cast stellato di collaboratori, questo volume propone niente di meno una "correlazione e causalità" tra l'ascesa degli Stati Uniti come superpotenza e la "giudicizzazione" delle relazioni internazionali (p. Xiv), il " primo sguardo globale agli atteggiamenti degli Stati Uniti nei confronti di una vasta gamma di istituzioni e procedure giudiziarie internazionali "(p. xvi)". Il libro presenta un acceso dibattito tra Romano e John Bellinger III, il consulente legale per il U.S Dipartimento di Stato   e il   Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti   durante   L' amministrazione George W. Bush, sull'atteggiamento che gli Stati Uniti dovrebbero avere nei confronti dei tribunali internazionali.

Giudizio internazionale 
Romano C./Alter K./Shany Y. (eds.), The Oxford University Press Handbook of International Adjudication, 2014. “Il manuale di Oxford emerge come una risorsa indispensabile per tutti coloro che sono interessati al giudizio internazionale. Rappresenta la distillazione e la raffinatezza di grandi dibattiti nell'area e accoglie una varietà di approcci, che vanno dall'estremo pragmatico, a quello forense descrittivo, al nobile e teorico. " "L'approccio adottato nel manuale di Oxford è insolitamente tassonomico: aspira a fornire una risorsa completa che descrive la pletora di istituzioni esistenti e i dibattiti ad esse associati.

Note

Collegamenti esterni 
 Profilo di Cesare Romano alla Loyola Law School di Los Angeles
 
 Il progetto su tribunali e tribunali internazionali
 Clinica internazionale per i diritti umani Loyola Law School di Los Angeles
 File di autorità internazionale virtuale (VIAF) : 41981545

Studenti dell'Università degli Studi di Milano